Gespenster steht für:
 Gespenster (Ibsen), Drama von Henrik Ibsen (1881)
 Gespenster (Turgenew), Novelle von Iwan Turgenew (1863)
 Gespenster (Bauer), Drama von Wolfgang Bauer (1974)
 Gespenster (Aira), Roman von César Aira (1990)
 Gespenster, deutscher Titel des Kartenspiels Black Spy

Filme:
 Gespenster (1918), österreich-ungarischer Stummfilm von Otto Kreisler
 Gespenster (1966), deutscher Fernsehfilm von Peter Beauvais
 Gespenster (1979), polnischer Spielfilm von Wojciech Marczewski
 Gespenster (2005), deutsch-französischer Spielfilm von Christian Petzold
 Polizeiruf 110: Gespenster, deutscher Kriminalfilm von Klaus Emmerich (1994)

Siehe auch:

 Gespenst (unkörperliches Wesen)